Ложа:
 Ложа — отделение в зрительном зале.
 Ло́жа — деревянная часть ружья или винтовки (устаревшее значение).
 «Ложа» — картина Пьера Огюста Ренуара, написанная в 1874 году.

См. также 
 Масонская ложа — (от англ. lodge домик; сторожка, приют, далее от названия stonemasons' lodge строительная мастерская) — место, помещение, где собираются масоны для проведения своих собраний. Сами же объединения масонов в группы также носят название ложа.
 Ложе